Belloni puede hacer referencia a :

Arquitectura
 Palazzo Belloni Battagia, palacio en el Canal Grande de Venecia al norte de Italia-

Lugares
 Avenida José Belloni,  calle de la Ciudad de Montevideo, capital de Uruguay.

Personas
 Ernesto Belloni (1956-), actor y humorista chileno.
 Gaetano Belloni (1882-1980), ciclista italiano.
 José Belloni (1882-1965), escultor uruguayo.
 Manuel Belloni (1947-1971),  militante de las Fuerzas Armadas Peronistas.
 Paul Belloni Du Chaillu (1835-1903), naturalista, antropólogo y explorador franco-norteamericano.
 Stelio Belloni (1920-1989), escultor uruguayo.